Iulia Caesaris is de naam van verschillende vrouwen uit de Gens Julia

 Julia Caesaris (Marius' vrouw), getrouwd met Gaius Marius
 Nicht van Julius Caesar, bekend als Julia Antonia, moeder van Marcus Antonius
 Julia Caesaris maior (zus van Julius Caesar), oudste van Julius Caesars twee zussen
 Julia Caesaris minor (zus van Julius Caesar), grootmoeder van Octavianus (de latere keizer Augustus)
 Julia Caesaris (dochter van Julius Caesar), vierde vrouw van Pompeius
 Julia Caesaris maior (dochter van Augustus), enig kind van keizer Augustus
 Julia Caesaris de Jongere, bekend als Vipsania Julia Agrippina, kleindochter van keizer Augustus